Rainha FM é uma estação de rádio brasileira com sede em Bento Gonçalves, RS. Opera na frequência 90,9 MHz FM.Transmite programação variada,com músicas dos mais variados estilos.Conta também com equipe de esportes terceirizada,que cobre os jogos do Esportivo,do Bento Vôlei e a BGF.

Comunicadores
Próprio:
 Ozzy Castro
 Evandro Rogério
 Gio Ramon
 Jévi Carelli

Equipe Esportiva (Serra Esportes)

Narradores 
 Sérgio Junqueira
 Guilherme de Andrade

Comentaristas
 Marcelo Pasqueto
 Suzano Lima

Repórteres
 Mariana Dantas
 Jéssica Sani
 Alessandra Andrade
 José Cardoso de Andrade
 João Carlos Andrade

Plantão
 Zeca Fialho
 Bruno Cardoso de Mello

Ligações externas
Página oficial

Rainha FM